Тончо Димитров Тончев (1 декабря 1972, Сливен) — болгарский боксёр лёгких весовых категорий, выступал за сборную Болгарии в первой половине 1990-х годов. Серебряный призёр летних Олимпийских игр в Атланте, обладатель серебряной и бронзовой медалей чемпионатов Европы, бронзовый призёр Кубка мира. В период 1997—2007 с попеременным успехом боксировал на профессиональном уровне, владел поясами интерконтинентального чемпиона по версии ВБА, интернационального чемпиона по версии ВБС, чемпиона Европы ЕБС.

Биография 
Тончо Тончев родился 1 декабря 1972 года в городе Сливен. Первого серьёзного успеха на ринге добился в 1988 году, когда выиграл серебряные медали на международном детско-юношеском турнире в Тампере и на юниорском чемпионате в Санта-Терезе. Год спустя поучаствовал в чемпионате мира среди юниоров, а ещё через год пробился в основной состав национальной сборной и съездил на взрослый чемпионат Европы в Гётеборг, откуда привёз бронзовую медаль, проиграв в полуфинале советскому боксёру Айрату Хаматову. В том же сезоне побывал на мировом первенстве в Сиднее, однако попасть в число призёров не смог. Благодаря удачным выступлениям на отборочных соревнованиях удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне, дошёл до стадии четвертьфиналов, где со счётом 7:16 уступил американцу Оскару де ла Хойе, который в итоге и стал олимпийским чемпионом.

В 1993 году на чемпионате Европы в Бурсе Тончев прекратил борьбу за медали уже после второго матча на турнире. Потом участвовал в нескольких второстепенных турнирах, завоевал бронзовую медаль на Кубке мира в Бангкоке, добыл бронзу на чемпионате мира среди военнослужащих. В 1996 году выиграл серебряную медаль на европейском первенстве в Вайле и поучаствовал в состязаниях Олимпийских игр в Атланте — дошёл до финала, но в решающем матче проиграл алжирцу Хосину Солтани. Получив олимпийскую серебряную медаль, решил попробовать себя на профессиональном уровне и покинул сборную.

Первый профессиональный бой провёл в апреле 1997 года, в первом же раунде техническим нокаутом победил британца Уэйна Джонса. В течение четырёх последующих лет выиграл 24 боя подряд, в том числе завоевал во втором полулёгком весе титулы интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксёрской ассоциации (ВБА), интернационального чемпиона по версии Всемирного боксёрского совета (ВБС), чемпиона Европейского боксёрского союза (ЕБС). В августе 2001 года потерпел первое в карьере поражение, проиграв техническим нокаутом мексиканцу Луису Альфонсо Лисарраго. После этой неудачи его статистика пошла на спад, победы начали чередоваться с проигрышами — болгарин лишился практически всех своих титулов и в декабре 2007 года после очередного неудачного матча принял решение завершить карьеру профессионального боксёра.

Примечания

Ссылки 
 
 

Боксёры Болгарии
Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов
Боксёры второй полулёгкой весовой категории
Боксёры лёгкой весовой категории
Боксёры первой полусредней весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1992 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1996 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1996 года